Emilio Raicevich (1873-1924) – lottatore e attore italiano, fratello del lottatore Giovanni
 Giovanni Raicevich (1881-1957) – lottatore e attore italiano, fratello del lottatore Emilio

Pagine correlate
 Raičević